Цитаде́ль (от  «гражданин» либо  «часть города») — крепость, защищающая город, либо её внутреннее укрепление, имеющее самостоятельную оборону.

 Цитадель (Львов) — фортификации вблизи центра Львова (Украина), а также местность, где они расположены.
 Цитадель (Рига) — бывшая крепость в Риге (Латвия), а также местность, где она располагалась.
 Цитадель (Мангуп) — крепость на мысу Тешкли-бурун Мангупа.
 Цитадель — часть внутреннего пространства военного корабля, наиболее сильно защищенная броней.
 Цитадель — дополнительное поле шахмат Тамерлана.
 «» — роман Арчибальда Кронина (1937). Его экранизации:
 «» — фильм Кинга Видора (Великобритания, 1938).
 «» — утраченный телевизионный сериал (Великобритания, 1960).
 «» — телевизионный сериал (США, 1960).
 «» — телевизионный сериал (Италия, 1964).
 «» — телевизионный сериал производства BBC (Великобритания, 1983).
 «» — телевизионный сериал (Италия, 2003).
 «Цитадель» — роман Антуана де Сент-Экзюпери (1948).
 «Цитадель» — немецкое кодовое название стратегического наступления вермахта на северном и южном фасах Курского плацдарма (1943).
 Цитадель — Военно-исторический альманах ().
 «Цитадель» — фильм Никиты Михалкова, II часть дилогии «Утомлённые солнцем 2» (Россия, 2011).

См. также 
 Stronghold (Цитадель) — компьютерная игра, выпущенная Firefly Studios в 2001 году.